Żelizna – wieś w województwie lubelskim, w powiecie radzyńskim, w gminie Komarówka Podlaska
 Żelizna – osada leśna w województwie lubelskim, w powiecie radzyńskim, w gminie Komarówka Podlaska

Zobacz też 
 Żelizna (gmina) – dawna gmina wiejska na Lubelszczyźnie